Тенга может означать:
 Таньга — монета в Средней Азии
  — город в Мозамбике
 Леодегар Тенга (род. 1955) — танзанийский футбольный деятель.